«Ю́нга Се́верного фло́та» — советский художественный фильм. Дебют в кино актёра Игоря Скляра. Фильм поставлен на основе реальных событий Великой Отечественной войны. Сценарий фильма написан с использованием материалов из автобиографических книг бывших юнг — писателей Валентина Пикуля и Виталия Гузанова. В постановке чечётки, которую исполняет один из героев фильма (его играет Игорь Скляр) участвовали бывшие юнги А. Е. Осепян из Москвы и В. З. Байкин из Казани, которые и были чечёточниками в юнгашеской островной самодеятельности.

Летом 1973 года на территории Соловецкого музея-заповедника прошла часть съёмок кинофильма.

Сюжет 
Во время Великой Отечественной войны приказом Наркомфлота СССР № 300 от 16 октября 1942 года несовершеннолетним юношам было разрешено в качестве матросов выходить в рейсы на торговых и боевых судах. Четверо подростков, желающих служить на кораблях Северного флота, каждый своим путём поступают в Школу Юнг ВМФ, созданную в 1942 году на Соловецких островах.

Школа Юнг 
Школа Юнгов ВМФ (именно в таком написании, с таким золотым тиснением на матросской ленточке) образована приказом наркома ВМФ СССР Н. Кузнецова 25 мая 1942 года на базе Соловецкого учебного отряда Северного флота, дислоцированного на Соловецких островах. Начальники школы юнг: капитан 3 ранга Н. И. Иванов, капитан 1 ранга Н. Ю. Авраамов, капитан 1 ранга С. Н. Садов. Комиссары: Ф. С. Шингарев, с января 1943 года — капитан 1 ранга С. С. Шахов.
В школе было подготовлено около специалистов для ВМФ СССР (радисты, рулевые, мотористы, боцманы торпедных катеров). Её воспитанники воевали на кораблях всех флотов и флотилий страны. Юнги обучались 9—11 месяцев, уровень обучения был значительно выше, чем в самом учебном отряде для более взрослых курсантов.
Во время войны на действующих и воюющих флотах юнги проявили себя героически, после войны практически все участвовали в боевом тралении. Из выпускников школы (из трёх выпусков набора 1942, 1943, 1945 годов) более тысячи погибли. Среди юнг были орденоносцы, Герои Советского Союза, в дальнейшем адмиралы военного флота СССР, Главный штурман Военно-морского флота СССР, .

Некоторые известные соловецкие юнги:
 Леонов, Виталий Викторович
 Ковалёв, Александр Филиппович
 Аржанов, Феликс Григорьевич
 Гузанов, Виталий
 Пикуль, Валентин
 Штоколов, Борис

Герои Советского Союза:
 Торцев, Александр Григорьевич
 Кусков, Виктор Дмитриевич
 Бабиков, Макар Андреевич
 Моисеенко, Владимир Григорьевич
 Коробов, Вадим Константинович

В ролях 
 Альгис Арлаускас — Володя Черёмин
 Марат Серажетдинов — Виктор Хантырин
 Игорь Скляр — Николай Маслёнок
 Виктор Никулин — Александр Будайло
 Марина Самойлова — Аня (озвучивала Наталья Рычагова)
 Валерий Рыжаков — лейтенант Новиков
 Михаил Кузнецов — мичман Лукьянов
 Борис Григорьев — капитан 3 ранга Фокин
 Василий Лановой — майор Черёмин, отец Володи
 Борис Гитин — главный старшина Котелевский
 Рим Аюпов — немец
 Виктор Косых — младший лейтенант береговой службы
 Юрий Сорокин — матрос
 Леонид Реутов — капитан-лейтенант
 Виктор Мизин — матрос
 Елена Максимова — женщина в милиции
 Марина Горлова — Зина, подруга Ани
 Любовь Мышева — милиционер
 Клавдия Козлёнкова — Юдина
 Игорь Ильинский — человек из очереди
 Андрей Алёшин — матрос

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Вадим Трунин, Эдуард Тополь
 Режиссёр: Владимир Роговой
 Операторы: Дмитрий Суренский, Игорь Клебанов
 Художник: Михаил Фишгойт

Технические данные 
 Цветной, звуковой (моно)
 Премьера: 19 августа 1974 года.

Награды 
 Приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» и почётные дипломы ЦК ВЛКСМ в 1975 году.

Литература 
 Демин В. «Юнга Северного флота» // Спутник кинозрителя. 1974. № 8. С.7.
 Рудалев В. Юнги из сорок третьего // Советский экран. 1974. № 18. С. 4.

Примечания

Ссылки 
 Описание фильма на film.ru

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1973 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о Великой Отечественной войне
Экранизации произведений Валентина Пикуля